Апр (Апер; , ; умер в 507 году) — святой, . День памяти — 15 сентября.

Святой Апр был епископом Туля с 500 по 507 год. Брат святой Апронии (иначе Евронии), он родился неподалёку от Трира. Считается, что он учился на адвоката. По принятии священного сана святой Апр был поставлен во епископы тульские.

Почитание 
Мощи святого Апра были обретены в 978 году. Согласно «Vita Sancti Gerardi», святой , епископ Тульский (ок. 963—994), пока был болен, перенёс в Туль мощи святых Мансуэта и Апра и поместил их в храм Иоанна Предтечи.

Примечания

Ссылка 
 St. Aprus

Святые Лотарингии
Христианские святые VI века
Святые по алфавиту
Католические святые
Епископы Туля
Епископы VI века